Il doppio femminile  del torneo di tennis Swedish Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Penny Barg e Tine Scheuer-Larsen che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Patricia Tarabini 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Penny Barg /  Tine Scheuer-Larsen (Campionesse)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (finale)

 Carina Karlsson /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Catarina Lindqvist /  Maria Lindström (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1987